Veľký vrch (587 m) – szczyt w Górach Strażowskich na Słowacji
 Veľký vrch (1147 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Veľký vrch (Baraniec) – szczyt w Tatrach Zachodnich na Słowacji
 Veľký vrch (587 m) – szczyt na Słowacji
 Veľký vrch (587 m) – szczyt na Słowacji